

Потулиці — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Потулиці — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Потулиці — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства